Сучасна киргизька мова використовує два варіанти офіційної писемності. Перший з них, заснований на кирилиці, використовується на території Киргизької Республіки і в країнах колишнього СРСР. Другий варіант писемності, базується на арабському алфавіті перського варіанту, використовується на території Китайської Народної Республіки, Афганістану та інших азійських країн.

Арабський алфавіт 
Арабський алфавіт використовувався для киргизької мови в СРСР з 1923 до 1928 років. Це був перший алфавіт розроблений власне для киргизької мови.

Латиниця 

У рамках процесу латинізації киргизьку абетку в 1928-му було переведено на латинську основу, з метою полегшення лікнепу серед киргизів та подальшій інтернаціоналізації народів:

В 1938 у в алфавіт була введена літера Ƶ ƶ, а буква H h виключена.

Кирилиця 
Киргизький кириличний алфавіт, прийнятий в 1940-му, містить 36 букв. Літери ф, ц, в, ъ, ь використовується тільки в запозичених зі східнослов'янських мов словах, які пишуться відповідно до правил первинної орфографії (це стосується в основному російських слів).

Співвідношення між різними абетками киргизької мови.

 К + а, о, у, ы  => 
 Г + а, о, у, ы  =>

Приклади 
Стаття 1 Загальної декларації прав людини киргизькою:

Примітки

Посилання 
 Киргизький транслітератор с кирилиці на латиницю і арабське письмо 

Кирг
Абе
Кирг